Marc Fabi Ambust (Pontífex Màxim), Pontífex Màxim el 390 aC
 Marc Fabi Ambust (censor), tribú amb potestat consolar el 381 aC i el 369 aC, censor el 363 aC
 Marc Fabi Ambust (cònsol), cònsol tres vegades, interrex, dictador el 351 aC
 Marc Fabi Ambust (mestre de cavalleria), mestre de cavalleria el 322 aC